Saattut bezeichnet:
 Saattut, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Saattut (Insel, Aqqitsoq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattut (Insel, bei Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattut (Insel, Sallersuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattut (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattut (Insel, bei Kangerluarsoruseq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saattut (Insel, bei Kapisillit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saattut (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Saattut (Insel, Akulliit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Saattut (Insel, Palersuaq), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Saattut (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Saattut (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Aasiaat), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Kangaatsiaq, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Kangaatsiaq, südlich), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Ikeq, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Tunuarsuk), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Narsaq), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Mitersiorfik), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, bei Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Qeqertarsuaq), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Sioqqap Sermia, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Qaanaaq) (Sabine Øer), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Qasigiannguit), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Ikeq, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattut (Inselgruppe, Saattup Tunua) (Fladøerne), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland